Poulton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Bagnall Poulton
 Ethel Maud Poulton